Henryków ist der Name folgender Orte in Polen:

 Andrychów (historisch Heinrichau), Gemeinde in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Henryków Lubański, Ortschaft in der Landgemeinde Lubań im Powiat Lubański
 Henryków (Rozdrażew), Ortschaft in der Landgemeinde Rozdrażew
 Henryków (Zduńska Wola), Ortschaft in der Landgemeinde Zduńska Wola
 Henryków (Ziębice) (Heinrichau, Kreis Frankenstein, Schlesien), Ortschaft in der Stadt- und Landgemeinde Ziębice
 Stary Henryków (Alt Heinrichau), Ortschaft in der Gmina Ciepłowody